Сделано в России:
 «Сделано в России» — маркировка продукции, изготовленной в России.
 «Сделано в России» — альбом группы «Ария».
 «Сделано в России» — песня российского рэпера Oxxxymiron.